Basto heißt der Ort
 Basto in Portugal

Basto ist der Name von
 Basto (Musiker) (* 1975), belgischer House-DJ

sowie der Familienname folgender Personen:
 António Basto (* 1945), portugiesischer Schwimmer
 Cláudio Filipe de Oliveira Basto (1886–1945), portugiesischer Autor, Ethnograf, Romanist, Lusitanist und Dialektologe
 Guilherme Pinto Basto (1864–1957), portugiesischer Sportfunktionär und Unternehmer
 Joaquim Basto (1932–2008), portugiesischer Segler
 Rodrigo Basto junior (* 1919), portugiesischer Wasserballspieler